Horwood ist der Familienname folgender Personen:

 Owen Horwood (1916–1998), südafrikanischer Politiker
 William Horwood (* 1944), britischer Autor von Fantasy-Romanen und Jugendliteratur
 Susan Elizabeth Horwood (* 1940), britische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Horwood Lake